Pianola – instrument muzyczny, rodzaj pianina.
 Pianola – powieść Kurta Vonneguta.